

Titel 
 Gazi (krijger), een Ottomaanse eretitel
Enkele heersers die deze titel voerden of kregen:
 Osman Gazi, stichter van het Ottomaanse Rijk
 Orhan Gazi, zijn zoon en opvolger
  Ertuğrul Gazi, zijn vader

Overige 
 Gazi (taal), een taal uit centraal Iran
 Gazi-universiteit, een Turkse universiteit, gevestigd in Ankara
 GAZİ, een merknaam voor melkproducten

Zie ook 
 GAZİ-Stadion auf der Waldau, een sportstadion